Tetzlaff ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Tetzlaff (1871–1949), deutscher Verleger (Dr. Arthur Tetzlaff-Verlag)
 Bob Tetzlaff (1935–2012), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Carl Tetzlaff (1837–1914), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Christian Tetzlaff (* 1966), deutscher Violinist
 Dieter Tetzlaff (* 1944), deutscher Motorrad-Rennfahrer
 Gustav Johann Alexander Tetzlaff (1838–1913), deutscher Reichsgerichtsrat
 Ingeborg Tetzlaff (1907–1994), deutsche Kunsthistorikerin 
 Juri Tetzlaff (* 1972), deutscher Fernsehmoderator
 Karl Tetzlaff (1837–1914), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Kurt Tetzlaff (1933–2022), deutscher Dokumentarfilm-Regisseur
 Maren Tetzlaff (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Michael Tetzlaff (* 1973), deutscher Autor
 Rainer Tetzlaff (* 1940), Professor der Politologie an der Universität Hamburg, Drittwelttheoretiker
 Reinhild Tetzlaff (1944–2010), deutsche Kunsthistorikerin
 Ronald Tetzlaff (* 1958), deutscher Physiker
 Rudolf Tetzlaff (1905–1989), deutscher Verleger, Sohn von Adolf Tetzlaff
 Tanja Tetzlaff (* 1973), deutsche Cellistin 
 Ted Tetzlaff (1903–1995), US-amerikanischer Regisseur und Kameramann
 Teddy Tetzlaff (1883–1929), US-amerikanischer Rennfahrer und Schauspieler
 Toni Tetzlaff (1871–1947), deutsche Schauspielerin

Tetzlaff ist der Familienname folgender fiktiver Personen:

 Alfred und Else Tetzlaff, Hauptfiguren der Fernsehserie Ein Herz und eine Seele

Tetzlaff ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:

 Tetzlaff-Verlag (zuletzt: Eurailpress Tetzlaff-Hestra), ein deutscher Fachverlag für Verkehrspublikationen, der zum 1. Januar 1990 in den Deutschen Verkehrsverlag überging